Белха́тув () — город в Лодзинском воеводстве, в Белхатовском повяте, расположен на реке Ракувке. Город основан в XIV веке, статус города от 1743 г. до 1870 и от 1925 г. Белхатув — это крупный центр горной промышленности: в 10 км от города находятся буро-угольный карьер «Белхатув» и электростанция «Белхатув».

По данным на 30 июня 2004 г., население составляет 62 437 жителей. Площадь города — 34,63 км².
В городе есть футбольный клуб «Белхатув», а также мужской волейбольный клуб «Скра» (Skra).

Литература

Города-побратимы 
 Советск (Калининградская область)

Ссылки 
 Официальный сайт города

Бывшие еврейские местечки Польши
Города Лодзинского воеводства